Валентина Александровна Савченкова (29 апреля 1983, Омск) — российская футболистка, полузащитница. Выступала за сборную России.

Воспитанница СДЮШОР № 20 г. Омска. Первый тренер Евгений Сычёв.

Футбольные достижения

Командные 
 Чемпионка России (5): 2004, 2007, 2008, 2009,2013.
 Вице-чемпионка России (1): 2005
 Бронзовый призёр чемпионата России (4): 2006,2012/13,2014,2016.
 Обладательница Кубка России (4): 2004, 2007, 2011/12,2014.
 Обладатель ITALY WOMEN’S CUP 2005
 Финалист ITALY WOMEN’S CUP 2004

Личные 
 Лучшая футболистка России 2008 года.
 Мастер спорта России

Статистика выступлений

Клубная

Сборная 
 28 августа 2005  в ОМ ЧМ-2007 Россия-Шотландия (6-0)
 24 мая 2006  в ОМ ЧМ-2007 Шотландия-Россия (0-4)
 27 сентября 2008  в ОМ ЧЕ-2009 Польша-Россия (1-4)
 25 октября 2009  в ОМ ЧМ-2011 Россия-Ирландия (3-0)
 17 ноября 2009  в ОМ ЧМ-2011 Израиль-Россия (1-6)
 28 марта 2010  в ОМ ЧМ-2011 Казахстан-Россия (0-6)

Ссылки 
 Профиль на сайте РФС
 

Мастера спорта России
Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Кубаночка»
Игроки ЖФК «Энергетик-КМВ»
Игроки ЖФК «Лада»
Игроки ЖФК «Надежда»
Игроки ЖФК «Звезда-2005»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»